Andreas Poulsen (1999- ), footballeur danois ;
 Christian Poulsen (1980- ), footballeur danois ;
 David A. Poulsen (1946- ), écrivain canadien ;
 Dorus Theus Poulsen (1851-1925), rosiériste danois ;
 Frederik Poulsen (1876-1950), archéologue et écrivain danois ;
 Johannes Poulsen (1881-1938), acteur et metteur en scène de théâtre danois ;
 Kevin Poulsen (1965- ), phreaker et hacker américain ;
 Kristian Poulsen (1975- ), pilote automobile danois ;
 Jakob Poulsen (1983- ), footballeur danois ;
 Peter Kofod Poulsen (1990- ), homme politique danois ;
 Olaf Poulsen (1920-2008), patineur de vitesse, président de l'International Skating Union ;
 Rikke Poulsen (1986- ), handballeuse danoise ;
 Troels Lund Poulsen, (1976- ), homme politique danois ;
 Sally-Ann Poulsen, biochimiste australienne ;
 Valdemar Poulsen (1869-1942), ingénieur anois, inventeur du magnétophone.

Entreprise 
 Poulsen Roser ApS, est le nom d'une entreprise d'horticulture danoise spécialisée surtout dans la culture des roses.

Homonymie de patronyme danois